Клубничный переулок

 Клубничный переулок (Одесса)
 Клубничный переулок — название улицы в городе Уфа, Россия.

См. также 
 Клубника